Nehémiás (Nehemjá) ószövetségi személy a Bibliában
Nehémiás püspök (?-1077)